Tomislav Brkić e Nikola Ćaćić erano i detentori del titolo ma sono stati eliminati in semifinale.

In finale Santiago González e Andrés Molteni hanno sconfitto Fabio Fognini e Horacio Zeballos con il punteggio di 6-1, 6-1.

Teste di serie 

  Simone Bolelli /  Máximo González (ritirati) 
  Fabio Fognini /  Horacio Zeballos (finale)

  Ariel Behar /  Gonzalo Escobar (semifinale) 
  Tomislav Brkić /  Nikola Ćaćić (semifinale)

Wildcard 

  Francisco Cerúndolo /  Tomás Martín Etcheverry (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Argentina Open 2022